Desa Tumiyang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tumiyang (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 109,22), Jawa Tengah, 
 Desa Tumiyang (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 109,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar